Otto Geiss ist der Name folgender Personen:

* Otto Geiss (Politiker) (1903–1962), deutscher Politiker (NSDAP)
 Otto Geiss (Maler) (1939–2005), deutscher Maler